La Caine — comuna francesa da Baixa-Normandia
 Rio Caine — rio da Bolívia, na bacia do Amazonas
 The Caine Mutiny (filme) — filme estadounidense de 1954, dirigido por Edward Dmytryk

Ver também 
 Câineni — comuna romena da região de Oltênia

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de antropônimos